Табмен — фамилия. Известные носители:
 Табмен, Антуанетта 
 Табмен, Гарриет
 Табмен, Уильям